Kamps der Familiennamen folgender Personen:

 Bernd Sebastian Kamps (* 1954), deutscher Arzt
 Gülcan Kamps (* 1982), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Hans-Bernd Kamps (* 1958), deutscher Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Heiner Kamps (* 1955), deutscher Unternehmer, Gründer des Backwarenherstellers Kamps
 Heinrich Kamps (1896–1954), deutscher Kunstmaler und Direktor der Kunstakademie Düsseldorf
 Johann Kamps (1890–1943), deutscher Architekt
 Klaus Heiner Kamps (1941–2019), deutscher Mathematiker
 Mark Kamps (1962–2007), US-amerikanischer Sound editor
 Otto Kamps (1895–nach 1950), deutscher Politiker (LDPD)
 Philipp Kamps (* 1966), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Rudolf Kamps (1885–1974), sächsischer Finanzminister (NSDAP)
 Udo Kamps (* 1959), deutscher Statistiker
 Uwe Kamps (* 1964), deutscher Fußballtorwart

Kamps ist der Name folgender Firmen:
 Kamps (Autohändler), Automobil-Dienstleister
 Kamps (Unternehmen), Bäckereikette

Siehe auch:
 Cambs
 Champs
 Kambs